Уму Сангаре — музыкант, исполнительница музыки в стиле «васулу».

Музыка 

Талант певицы проявил себя очень рано. В 5 лет она уже была известна как одарённая певица.

Свой первый альбом, Moussoulou («женщины») певица записала с Амаду ба Гиндо, известным маэстро малийской музыки. Альбом был очень успешеным в Африке, было продано 200 000 копий.

Общественная деятельность 
Уму Сангаре — известный борец за права женщин, противник детских браков и полигамии.

Дискография 
 Moussolou (1990)
 Ko Sira (1993)
 «Worotan» (1996)
 Oumou (2003)
 Seya (2009)
 Kounadia (2012)
 Mogoya (2017)
 Acoustic (2020)
 Timbuktu (2022)

Призы и награды 
 Международный музыкальный совет — международный музыкальный приз ЮНЕСКО (2001, категория исполнителей, совместно присуждена Гидон Кремеру) за вклад в «обогащение и развитие музыки, а также а также для дела мира, для взаимопонимания между народами и международного сотрудничества».
 16 октебря 2003, Уму Сангаре была назначена послом доброй воли Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН .
 В 2010, албом Уму Сангаре Сея был номинирован Grammy Award как лучший современный альбом этнической музыки.
 В 2011, Уму Сангаре выиграла Грамми за лучшее поп-сотрудничество с вокалом с Херби Хэнкоком за песню 'Imagine'.

См. также 
Вассулу

Ссылки 
 послы доброй воли
 ethnic.ru
 Уму Сангаре: королева вассулу

Примечания